Eerste klasse (1997/1998) była 95. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Lierse SK. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii